Серге́ево — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Арефинского сельсовета.

География 
Находится в км 11 к северо-востоку от Вачи и в 87 км к юго-западу от Нижнего Новгорода. Абсолютная высота над уровнем моря — 179 м..

Часовой пояс

Инфраструктура 
Почтовое отделение 606159 обслуживающее посёлок находится в селе Епифаново.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100% из 268 человек.

Примечания 

Населённые пункты Вачского района